Договор в Сан-Ильдефонсо 1777 года (, ), известен также как Первый договор в Сан-Ильдефонсо — соглашение между Испанией и Португалией об урегулировании территориальных споров в районе залива Ла-Плата. Был подписан 1 октября 1777 года в испанском местечке Сан-Ильдефонсо.

Условия договора 
Согласно условиям договора, Испания передала Португалии ряд территорий, вошедших в состав Бразилии, в обмен на возвращение контроля над Уругваем (в то время называвшемся ), островом Фернандо-По, и территорией африканского побережья между устьями рек Нигер и Огове. Португалия отказывалась от прав на Восточные миссии, колонию Сакраменто, а также Филиппинские и Марианские острова.

Ст. 5 и 15 устанавливали новые границы португальских и испанских владений в Южной Америке, которые в общем мало отличались от демаркационных рубежей, фиксированных Мадридским договором 1750 года.

Ст. 18 воспрещала возведение оборонительных сооружений на границах.

Статьями 20 и 21 Сан-Ильдефонского договора признавались недействительными все ранее заключённые соглашения, в том числе Тордесильясское и Сарагосское, и мирные трактаты, подписанные в Утрехте и Париже.

Последствия договора 
Договор в Сан-Ильдефонсо положил конец Испано-португальской войне 1776—1777 годов, но не решил долголетний спор между Испанией и Португалией о границах их американских владений. Конфликты на рубежах Бразилии и испанских колоний, особенно на территориях Парагвая, Сакраменто и Риу-Гранди-ду-Сул, продолжались вплоть до войны испанских колоний за независимость в начале XIX века.

См. также 
 Договор в Эль-Пардо (1778)
 Договор в Сан-Ильдефонсо (1796)
 Договор в Сан-Ильдефонсо (1800)

Международные договоры XVIII века
Международные договоры Испании
Международные договоры Португалии
История Бразилии
События 1 октября
1777 год
Международные договоры о территориальных изменениях
Договоры по алфавиту
Изменение территории Испании
Изменение территории Португалии
Изменение территории Бразилии
Изменение территории Уругвая
Испанско-португальские отношения